Soumia Abalhaya, Nederlands thaibokster en presentatrice
 Soumia (zangeres), Frans zangeres